Windsor Forest bezeichnet:
 einen mittelalterlichen Wildbannforst in Berkshire und Surrey, Teile davon sind als Windsor Great Park erhalten
 Windsor Forest, eine Ortschaft auf Grenada